TZH steht für:
 Taktikzentrum des Heeres
 Technologie Zentrum Holzwirtschaft
 Transportnet Zuid Holland, heute Teil von Tennet Holding
 Trizec Properties, ehemals TrizecHahn Corporation (NYSE-Kürzel), ehemaliges Immobilienunternehmen

TZh steht für:
 Torpedo Zhodino, weißrussischer Fußballverein, siehe Torpedo Schodsina

tzh steht für:
 Tzeltal-Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Mayas

TZH